WHS peut se référer à:
 Dénomination et abréviation générique en langue anglaise pour les Bois hybrides

Homonymie